Малая Щурка () — село в Новоушицком районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 144 человека. Почтовый индекс — 32663. Телефонный код — 3847. Занимает площадь 0,698 км². Код КОАТУУ — 6823384503.

Местный совет 
32663, Хмельницкая обл., Новоушицкий р-н, с. Куражин, ул. Центральная, 71

Примечания

Ссылки 
 Малая Щурка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

Населённые пункты Новоушицкого района